Dargiërs of Dargienen; een volk in de Russische autonome republiek Dagestan
Darginisch of Dargwa; enkele Nach-Dagestaanse dialecten en variëteiten, gesproken door de Dargiërs